«Приключения Шерлока Холмса» (, 1939) — американский художественный фильм Альфреда Л. Веркера, второй из серии фильмов посвящённых приключениям Шерлока Холмса и доктора Ватсона с участием Бэйзила Рэтбоуна и Найджела Брюса. Основан на пьесе «Шерлок Холмс» Уильяма Джилетта.

Сюжет 

Профессор Мориарти разработал план кражи драгоценностей короны из лондонского Тауэра. Чтобы вовлечь в игру Холмса, он убеждает флейтиста-гаучо убить Энн Брэндон.

В ролях 
 Бэзил Рэтбоун — Шерлок Холмс
 Найджел Брюс — доктор Ватсон
 Айда Лупино — Энн Брэндон
 Джордж Зукко — профессор Мориарти
 Алан Маршал — Джеррольд Хантер
 Терри Килбёрн — Билли
 Генри Стивенсон — Рональд Рамсгейт
 E. E. Клайв — инспектор Бристоль
 Артур Холд — Байсик
 Питер Уайлес — Ллойд Брэндон
  — миссис Хадсон
 Холмс Херберт
 Джордж Ригас — Матео
 Мэри Форбс — Леди Конингем
 Гарри Кординг — Крэгин (в титрах не указан)

Факты 
 В другом фильме серии («Женщина в зелёном») профессора Мориарти сыграл Генри Дэниэл. По мнению Бэзила Рэтбоуна, толкование образа Мориарти Дэниэлом было более виртуозно.
 После выхода «Приключения Шерлока Холмса» компания «Двадцатый век Фокс» решила больше не выпускать фильмов о Шерлоке Холмсе.
 Спустя два года после выхода «Приключения Шерлока Холмса» компания «Юниверсал» приобрела права на дальнейшие съёмки фильмов. С Бэзилом Рэтбоуном, Найджелом Брюсом и  (миссис Хадсон) был подписан контракт на съёмки в течение четырёх лет.

Создатели фильма 
 Компания / Двадцатый век Фокс
 Продюсер / Даррел Занук ()
 Ассистент продюсера / Джин Марки ()
 Режиссёр / Альфред Уэркер ()
 Сценарист / Уильям Джиллетт ()
 Сценарист / Эдвин Блум ()
 Сценарист / Уильям Дрейк ()
 Оператор / Леон Шамрой ()
 Редактор / Роберт Бишофф ()
 Композитор / Сирил Мокридж ()

См. также 
 Собака Баскервилей (фильм)
 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона
 Приключения Шерлока Холмса

Примечания

Ссылки 

Фильмы о Шерлоке Холмсе (Рэтбоун-Брюс)
Фильмы Альфреда Веркера
Фильмы США 1939 года
Фильмы, спродюсированные Дэррилом Ф. Зануком